Кубок Ирана по футболу 2011/2012 годов — 25-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие 82 клуба из низших лиг, которые в трёх раундах определили 14 участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к 14-ти прошедшим командам присоединились 18 клубов Про-лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2011/12
Спорт в Иране в 2011 году
Спорт в Иране в 2012 году
Иран
Иран